Klingelschmitt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klingelschmitt (1835–1892), deutscher Humorist
 Klaus-Peter Klingelschmitt († 2011), deutscher Journalist und Kolumnist